Jan II Rogowski (1891–1959) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, dowódca 2 pp KOP, komendant Okręgu ZWZ/AK Stanisławów
 Jan Rogowski (1894-1980) – podporucznik Wojska Polskiego, legionista, nauczyciel, działacz społeczny, pisarz
 Jan Rogowski (1913-1944) – porucznik artylerii Wojska Polskiego, cichociemny
 Jan Rogowski (1917-1997) – polski pilot, Warrant Officer
 Jan Aleksander Rogowski (1920-1943) – polski pilot, Flight Sergeant